Maria di Brabante (c. 1190 – c. 1260) – imperatrice del Sacro Romano Impero come seconda moglie di Ottone IV di Brunswick
 Maria di Brabante (1254 – 1321) – regina consorte di Francia dal 1274 al 1285 come seconda moglie di Filippo III di Francia
 Maria di Brabante (1277/1285 – c. 1338) – contessa consorte di Savoia dal 1277/1285 al 16 ottobre 1323 come moglie di Amedeo V di Savoia